Сезон 1926/27 стал первым в истории франшизы «Чикаго Блэк Хокс». Команда была основана кофейным магнатом Фредериком Маклафлином, который в годы Первой мировой командовал батальоном в составе 86-й пехотной дивизии. Подразделение имело прозвище «Дивизия Чёрного Ястреба» в честь вождя племени сауков, оставившего след в истории Иллинойса. Маклафлин дал команде название своей дивизии, а его жена нарисовала эмблему.

Основу вновь созданной команды составили игроки клуба «Портленд Роузбадс», выступавшего в WCHL, распущенной в 1926 году.

Регулярный чемпионат 
Первая игра в истории новой команды состоялась 17 ноября 1926 года на арене «Чикаго Колизеум». Со счётом 4:1 были обыграны «Торонто Сент Патрикс».
По итогам чемпионата «ястребы» стали самой результативной командой, забросив 115 шайб. В то же время, пропущено было 116 — также больше чем любая другая команда. Всего команда одержала 19 побед, потерпела 22 поражения и 3 раза сыграла вничью. Итогом стало третье место в Американском дивизионе.
Лучшим снайпером команды стал Бейб Дай, забросивший 25 шайб. Лучшим бомбардиром — Дик Ирвин, набравший 36 очков. Всего одно очко он уступил лучшему бомбардиру Лиги — Биллу Куку из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Положение команд 

Жирным выделены команды, вышедшие в плей-офф

Расписание и результаты

Плей-офф 
В плей-офф «Блэк Хокс» встретились с «Бостон Брюинз». В первом из двух матчей «ястребы» уступили на своём льду со счётом 1:6. Ответная игра в Бостоне завершилась вничью 4:4 и в следующий раунд прошли «Брюинз».

Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Полевые игроки

Вратари

Плей-офф

Полевые игроки

Вратари

См.также 
 Список сезонов Чикаго Блэкхокс
 НХЛ в сезоне 1926/1927

Примечания

Ссылки 
 * Статистика сезона 

НХЛ в сезоне 1926/1927
Чикаго Блэкхокс
1926 год в хоккее
1927 год в хоккее